Hr.Ms. Balder (1879), een kanonneerboot van de Thorklasse.
 Hr.Ms. Balder (1954), een patrouilleschip van de Balderklasse.

 Balderklasse, een scheepsklasse die verschillende patrouilleschepen omvatte.